XML Bookmark Exchange Language (XBEL) — формат для зберігання інтернет-закладок. Створений спільнотою Python XML Special Interest Group.

Приклад 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE xbel
  PUBLIC "+//IDN python.org//DTD XML Bookmark Exchange Language 1.0//EN//XML"
	 "http://www.python.org/topics/xml/dtds/xbel-1.0.dtd">
<xbel version="1.0">
<title>Закладки</title>
	<folder>
	<title>Мої закладки</title>
		<bookmark href="https://uk.wikipedia.org/">
		<title>Вікіпедія</title>
		</bookmark>
	</folder>
</xbel>

Посилання 
 Офіційна сторінка
 Документація

Стандарти на основі XML
Відкриті формати
Вебоглядачі
Статті з прикладами коду мовою XML